Ramanujam steht für

Person:
 C. P. Ramanujam (1938–1974), indischer Mathematiker 

Schiff:
 Schleswig-Holstein (Schiff, 1972), Personen- und Autofähre, wurde in Ramanujam umbenannt

Nicht zu verwechseln mit Ramanujan.